Жилко — українське прізвище

 Жилко Віктор Федотович (* 1941) — український художник, режисер, член Спілки кінематографістів України
 Жилко Володимир Вікторович (* 1981) — продюсер, режисер, син художника Лариси Жилко та режисера Віктора Жилка.
 Жилко Лариса Миколаївна (* 1954) — український художник, член Спілки кінематографістів України
 Жилко Федот Трохимович (1908—1995) — український мовознавець, доктор філологічних наук з 1960, професор з 1961.
 Жилко Юрій Зіновійович (1898—1938) — український поет, журналіст, педагог.

Українські прізвища